Обреновац — сербский топоним:
 Обреновац (община) — подразделение округа Белград.
 Обреновац (город) — столица общины.